Randall Cunningham est le nom de :
 Randall Cunningham, sportif
 Randall Cunningham, homme politique
 Randall Cunningham, personnage principal de la série télévisée d'animation de Disney XD : Randy Cunningham, le ninja